Der Kanton Nolay war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beaune, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Nolay. Der letzte Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015 Emmanuel Bichot (UMP).

Der 17 Gemeinden umfassende Kanton war 172,09 km² groß und hatte 6482 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Nolay
Aufgelöst 2015